Miejscowości w USA:
 Blissfield – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
Gminy w USA:
 Blissfield (ang. Blissfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee